Dans l'univers fictif de , le Haut Conseil des Grands Maîtres (High Council of System Lords en VO) regroupe le sommet de la hiérarchie de l'Empire Goa'uld.

Missions 
Le Conseil des Grands Maîtres a été formé pour permettre aux Goa'ulds de présenter un front uni face aux menaces extérieures (par exemple les Asgards, les Reetous ou encore la Tau'ri) et intérieures (la Rébellion Jaffa et la Tok'ra). C'est aussi lui qui signe les traités (par exemple le Traité des Planètes Protégées) au nom de l'Empire Goa'uld, ses membres veillant mutuellement à empêcher les autres de le violer. Qui plus est, il promeut une certaine coopération technologique puisqu'il oblige ses membres à partager certaines de leurs découvertes, comme le précisent explicitement Yu et Teal'c. Ainsi, quand Nirrti et Ba'al  virent leurs recherches révélées au grand jour, ils eurent droit à une violente réaction de Yu, qui tenta d'étrangler Niirti et alla lui-même pulvériser le centre de recherche de Ba'al avec son vaisseau Ha'tak personnel. Toutefois, si le Conseil apporte une certaine harmonie au sein de l'Empire, il n'empêche nullement les Goa'ulds de comploter et de se battre entre eux pour le pouvoir, étant donné leur nature féodale et belliqueuse.

Siège 
Le siège du Conseil des Grands Maîtres se situe sur une station spatiale Goa'uld qui est unanimement reconnue comme territoire neutre et qui constitue leur unique effort commun. Située dans le système Hasara, elle accueille les réunions du Conseil en période de crise.

Membres 
Les membres du Conseil sont tout au plus une douzaine et portent le titre de "Grand Maître". Ils prennent en général l'identité d'un dieu et règnent par la force sur plusieurs mondes grâce à leurs armées de Jaffas d'élite et leur flotte de Ha'tak. Toutefois, leur position n'est pas absolue. Ainsi, Anubis et Niirti furent bannis du Conseil des Grands Maîtres, le premier pour des crimes si horribles que même les Goa'ulds se retournèrent contre lui, et la dernière pour avoir attaqué Cronos au cours de négociations avec les Asgards. Le Conseil a aussi le pouvoir d'accepter un nouveau Grand Maître ou de réintégrer un ancien, comme le cas d'Anubis le démontre. Les principaux Grands Maîtres étaient les suivants :
 Râ (Grand Maître Suprême),
 Heru'ur,
 Apophis,
 Hathor,
 Sokar,
 Seth,
 Niirti,
 Osiris,
 Isis (avant son emprisonnement avec Osiris par Seth),
 Cronos,
 Ba'al,
 Yu Huang Shang Ti
 Anubis.

Histoire 
Le Conseil des Grands Maîtres permit aux Goa'ulds de diriger une bonne partie de la galaxie pendant  ans sous l'égide de Râ, qui prit le titre de Grand Maître Suprême de l'Empire Goa'uld et devint de facto l'Empereur des Goa'ulds quand, allié à son frère Apophis et à Cronos, il renversa Sokar et banni Anubis.

Mais tout changea avec l'arrivée des Tau'ris. En effet, en 1994, ceux-ci percèrent les secrets la Porte des Étoiles et ouvrirent un passage vers Abydos, où ils envoyèrent une équipe; laquelle fut capturée par Râ, qui comptait détruire la Terre. Toutefois les Tau'ris retournèrent son plan contre lui et ce fut son vaisseau qui fut détruit avec lui. Cette perte marqua le début de la fin pour les Goa'ulds. En effet, le trône étant vacant, les autres Grand Maîtres commencèrent à se battre pour le pouvoir.

Le premier d'entre eux qui parvint à prendre l'ascendant sur ses pairs fut Apophis. Cependant, alors qu'il lançait une première offensive contre la Terre avec deux Ha'tak  SG-1, prévenu de l'assaut par un passage dans une réalité alternative, anéantit la force d'attaque et le mit en déroute. Sa position considérablement affaiblie, il fut capturé par Sokar, qui prit à son tour l'ascendant sur les Grands Maîtres, au point qu'il était prêt à lancer une offensive générale contre ses adversaires, mais il fut tué quand SG-1 et la Tok'ra firent exploser la lune Netu, en orbite de laquelle il se trouvait.

Entretemps, la mort d'Hator  venait de démontrer aux Grands Maîtres que la Tau'ri commençait à devenir une menace sérieuse à laquelle il fallait remédier. Heureusement pour les Terriens, ceux-ci avaient auparavant rencontré et impressionné les Asgards, qui intervinrent et négocièrent avec les Goa'ulds pour mettre la Terre sous leur protection. Le Conseil envoya Cronos, Niirti et Yu pour représenter l'Empire. Au cours des négociations, Cronos fut attaqué, et tout indiqua que Teal'c était le coupable. Toutefois, SG-1 parvint à soigner Cronos et à prouver que l'auteur de l'attaque n'était autre que Niirti  ce qui permit aux négociations d'aboutir.

Le décès de Sokar permit à Apophis de revenir dans la partie. Il tenta de s'allier avec son neveu Heru'ur pour renverser le Conseil, mais la tentative fut compromise par SG-1 et la Tok'râ. Cela ne changea toutefois pas grand-chose car Apophis élimina son neveu et ajouta ses forces aux siennes. La mort de Cronos, son ennemi personnel  lui facilita encore la tâche. Cependant, la Tau'ri et les Tok'ra mirent un terme définitif à ses ambitions en anéantissant sa flotte avec une nova qu'ils avaient eux-mêmes provoquée et en faisant crasher son vaisseau sur Delmak, sa nouvelle planète capitale, avec lui enfermé à bord.

La mort d'Héru'ur, de Cronos, et d'Apophis causèrent un grand vide au sein de l'Empire des Goa'ulds, qui fut encore plus déstabilisé quand les Grands Maîtres restants firent l'objet d'attaques de la part d'un adversaire caché qui agissait systématiquement à couvert. Finalement, une réunion du Conseil fut convoquée pour trouver une réponse commune. La Tok'ra infiltra la réunion dans le but d'anéantir tous les Grands Maîtres, mais interrompit son plan en apprenant que l'assaillant mystérieux n'était autre qu'Anubis  qui envoya un représentant pour demander à sa place sa réintégration officielle comme Grand Maître, ce que le Conseil accepta à la majorité.

À partir de là, Anubis dirigera largement le Conseil des Grands Maîtres. Toutefois, sa domination est contestée par Yu, qui mènera une résistance acharnée contre lui, parvenant même à retourner un temps le Conseil contre lui, en vain. Anubis se mit en quête de la Cité des Anciens pour obtenir une domination absolue de la galaxie. Cependant, il se heurta de plus en plus au SGC. Quand Jack O'Neill parvint à télécharger, puis à détruire, une base de données des Anciens, Anubis décida d'attaquer la Tau'ri et d'éradiquer la menace qu'elle représentait. Malheureusement pour lui, SG-1 trouva l'avant-poste des Anciens et l'utilisa pour détruire sa flotte.

Cette défaite causa un nouveau vide dans l'Empire, que Ba'al combla quand il récupéra les technologies d'Anubis et commença à prendre l'ascendant sur ses pairs. Elle incita aussi le Conseil à négocier directement avec la Tau'ri, envoyant Yu, Camulus et Amaterasu, mais ces négociations furent interrompue quand Ba'al lança son offensive. Il parvint presque à vaincre le Conseil, s'autoproclamant Commandant Suprême de l'Empire Goa'uld, mais fut pris au dépourvu par l'invasion galactique des Réplicateurs, qui tuèrent notamment Yu, Sekmeth et Amateratsu et mirent fortement Ba'al en difficulté.

Cependant, ce dernier n'était qu'un homme de paille pour Anubis, qui avait survécu à sa défaite et cherchait un artéfact des Anciens qui lui aurait permis d'éliminer toute vie dans la galaxie, puis de la recréer. Mais il fut définitivement stoppé par les Anciens et la Rébellion Jaffa s'empara de Dakara  et força Ba'al à fuir, ce qui acheva de discréditer les Goa'ulds.

Après l'arrivée des Oris dans la Voie Lactée, Ba'al resta une menace secondaire pour les Tau'ris notamment grâce à ses nombreux clones créés avec la technologie d'Anubis. Certains seront tués par SG-1, la Rébellion Jaffa et les Oris (devenus l'ennemi principal des Tau'ris, des Tok'ras et de la Rébellion Jaffa), mais la quasi-totalité sera tuée par Ba'al lui-même, ce dernier ayant décidé de ne partager le pouvoir avec personne. Il tenta de s'emparer des armées Ori en possédant Adria, mais l'intervention de SG-1 fit échouer son plan et causa la mort de deux de ses trois derniers clones. Le Conseil des Grands Maître prit fin après la capture et l’exécution du dernier clone et surtout la mort du dernier Grand Maître Goa'uld, Ba'al, lors d'un voyage temporel en 1939, quand il fut tué des mains de Cameron Mitchell avant que le Goa'uld ne modifie le passé.

Toutefois, d'après la chronologie du jeu Stargate Resistance, le Conseil des Grand Maîtres fut reformé et s’établit sur d'anciens mondes oubliés de l'Empire Goa'uld, menant une nouvelle guerre selon de nouvelles règles, tirées des leçons durement apprises de leurs échecs, déployant son Troisième Groupe de Combat pour affronter le Second Régiment Stargate. Notamment, il adopta les stratégies du SGC pour les retourner contre la Tau'ri et fit preuve de plus de flexibilité dans sa hiérarchie (ainsi, un jaffa pouvait fort bien avoir un Goa'uld mineur sous ses ordres, chose impensable dans l'ancien temps), ce qui leur servit considérablement face à des Tau'ri dont l'influence dépasse désormais le cadre de leur seule planète pour s'étendre à travers la galaxie.

Notes et références

Références 

Organisation de Stargate